Hojaranzo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Carpinus betulus.
 El nombre común de la planta Celtis australis.
 El nombre común de la planta '''Cistus populifolius.